Ekstraklasa 2020/2021 – 95. edycja oficjalnych mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn, po raz 87. przeprowadzona w formule ligowej, jako najwyższy szczebel w hierarchii. Organizatorem rozgrywek jest Ekstraklasa SA, a biorą w nich udział drużyny 16 profesjonalnych klubów piłkarskich.
Podręcznik Ekstraklasy na sezon 2020/2021.
Sponsorem tytularnym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, w związku z czym obowiązuje nazwa marketingowa PKO BP Ekstraklasa.

Zmagania rozpoczęto 21 sierpnia 2020, a zakończyły się 16 maja 2021. Beniaminkami były:  (powrót do Ekstraklasy po 24 latach),  (powrót do Ekstraklasy po 4 latach) oraz po barażach  (powrót do Ekstraklasy po 25 latach).

Tytuł mistrzowski obroniła Legia Warszawa. Z ligi spadło .

Format rozgrywek 
Z powodu napiętego kalendarza piłkarskiego, wywołanego pandemią COVID-19, po siedmiu latach zrezygnowano z formatu ESA-37 (podział rozgrywek po rundzie zasadniczej na dwie grupy, grające odpowiednio o mistrzostwo i utrzymanie) i przywrócono na jeden sezon obowiązujący wcześniej kształt rozgrywek z 30 kolejkami po osiem meczów każda (razem 240 spotkań).

Po zakończeniu sezonu do I ligi spadnie tylko jeden zespół, gdyż Ekstraklasa zostanie powiększona z 16 do 18 drużyn (bez zmian pozostają zasady awansu z I ligi – pierwsze dwie drużyny bezpośrednio, zaś trzecią wyłonią baraże między zespołami z miejsc 3–6).

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach 

Uwaga: Linia pionowa oznacza zimową przerwę w rozgrywkach.
Zestawienie nie uwzględnia meczów przełożonych na późniejsze terminy oraz rozegranych "awansem". Podkreśleniem wyróżniono miejsce zajmowane przez drużynę, która rozegrała mniej meczów niż przeciwnicy.

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 

Uwaga: Linia pionowa oznacza zimową przerwę w rozgrywkach.
Zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „5”).

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2021 r.

Najlepsi asystenci 

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2021 r.

Klasyfikacja kanadyjska 

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2021 r.

Hat tricki 

Ostatnia aktualizacja: 23.03.2021 r.

Czyste konta 

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2021 r.

Bramki samobójcze 

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2021 r.

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Nagrody

Nagroda miesiąca

Gala Ekstraklasy 
 Bramkarz sezonu: Dante Stipica – 
 Obrońca sezonu: Filip Mladenović – 
 Pomocnik sezonu: Luquinhas – 
 Napastnik sezonu: Tomas Pekhart – 
 Piłkarz sezonu: Filip Mladenović – 
 Trener sezonu: Marek Papszun – 
 Młodzieżowiec sezonu: Kamil Piątkowski – 
 Gol sezonu: Jesús Imaz –  (9. kolejka przeciwko Górnikowi Zabrze)

Opracowano na podstawie: ekstraklasa.org

Prezesi, trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów 

Uwagi: * Tymczasowy

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Uwagi

Przypisy 

Ekstraklasa w piłce nożnej (2020/2021)
2020 w polskim sporcie
2021 w polskim sporcie
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej